Luis Ortiz González (1932-2006), homme politique espagnol
 Luis Ortiz Macedo (1933-2013), architecte, chercheur et enseignant mexicain
 Luis Ortiz Martinez (1889 - 1948), entrepreneur français
 Luis Ortiz (né en 1965), boxeur portoricain
 (1979-), boxeur cubain
 Luis Ortiz, économiste espagnol du